Толкен Блэк (), иногда Токен Уильямс (), до 313 эпизода Толкен (Token) — персонаж анимационного сериала «Южный Парк», до эпизода 512 «Приходят соседи»  и с 513 по 1607 «Картман находит любовь»  единственный чёрный ребёнок в городе. Его имя переводится с английского как «типичный чёрный» (см. также tokenism). На примере Толкена в сериале многократно пародируются стереотипы, связанные с афроамериканцами.

До эпизода «В погоне за рейтингами» имя героя было Толкен Уильямс; в этом и последующих эпизодах он носит фамилию Блэк. Начиная с шестого эпизода он, как и другие персонажи, начинает играть более заметную роль в сериале. Кроме различных стереотипов, в связи с Толкеном часто обыгрывается тема расизма. После ухода из жизни Шефа и до появления семьи Николь Толкен и его родители были единственными чернокожими жителями города. В качестве насмешки над распространённым стереотипом семья Толкена — самые богатые люди в городе.

В эпизоде «Тяжелый христианский рок» Картман говорит Толкену, что все черные умеют играть на бас-гитаре. Тут же выясняется, что Толкен, сам того не зная, хранит бас-гитару в подвале своего дома и умеет неплохо на ней играть. Множество других стереотипов, которые Картман озвучивает в этом эпизоде, выводят Толкена из себя и в конце эпизода он избивает Эрика. Кроме владения музыкальными инструментами, Толкен ещё и прекрасно поет, что выясняется в эпизоде «Винг» (Картман по этому поводу говорит «Естественно, он же чёрный»). Толкен побеждает на детском конкурсе талантов и зарабатывает 200 долларов, выступая на конкурсе «Мисс Колорадо». Затем он теряет свои деньги, заключая грабительский контракт с музыкальным агентом, и в итоге зарабатывает денег на дорогу домой, разнося выпивку на свадьбе сына Сильвестра Сталлоне.

Также Толкен, наряду со Стэном и Кайлом, отличается наименьшей восприимчивостью к попыткам Картмана им манипулировать, возможно в силу своей собственной «крутости» и к большой досаде Картмана.

В эпизоде «Изюминки», Венди бросает Стэна и начинает встречаться с Толкеном, однако их отношения продолжались недолго; Венди пытается возобновить отношения со Стэном в эпизоде «Следи за яйцом!», окончательно возобновляя в серии «Список».

В эпизоде «Освободите Виллзиака», когда дети маскируют лица чёрной краской, готовясь к похищению кита, Толкен появляется с «замаскированным» белой краской лицом.

В эпизоде «Большой Эл-гомосек и его гомояхта», когда Толкена показывают на трибуне, сидящим за Джимбо и мистером Гаррисоном, у него белое лицо, что, в сочетании с черными волосами и причёской, делает его похожим на белого.

В эпизоде «Следи за яйцом!» мистер Гаррисон даёт Толкену яйцо не с белой скорлупой, как остальным, а с коричневой.

В эпизоде «Извинения перед Джесси Джексоном» Стэн пытается извиниться перед Толкеном за то, что его отец сказал слово «ниггер» на телепередаче.

В эпизоде «Картман находит любовь» он влюбляется в новенькую девочку Николь.

В эпизоде «Спецвыпуск в пандемию», когда Картман и Кайл устроили драку в классе, один из полицейских начал стрелять и попал в руку Толкену. Мистер Маки, однако, на собрании соврал родителям учеников, что Толкен на самом деле заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу.

В эпизоде «Большой сговор» выясняется, что на самом деле его зовут Толкен в честь писателя Дж. Р. Р. Толкена, так как его отец очень сильно любит «Властелин колец». Сам Толкен признается, что его ни «Властелин колец», ни что-либо, связанное с фантастикой не интересуют.

Внешний облик 
Толкен является афроамериканцем. Он носит фиолетовую футболку с оранжевой буквой «Т» и тёмно-синие брюки.

Литература по теме 
 
 

Вымышленные богачи
Персонажи «Южного Парка»